Davis Cup 2011, oficiálně se jménem sponzora Davis Cup by BNP Paribas 2011, byl jubilejní 100. ročník nejdůležitější týmové soutěže mužů v tenise, která odstartovala prvním kolem 4. – 6. března a skončila finálovým zápasem 2. – 4. prosince ve španělské Seville. 

Los se uskutečnil v září 2010 v belgickém hlavním městě Bruselu. 

Vítězem se stalo Španělsko, které ve finále na sevillské antuce zdolalo Argentinu 3–1. Jednalo se o stejné finalisty jako v roce 2008.

Světová skupina

Účastníci

Nasazené týmy

Pavouk

Play-off o účast ve Světové skupině 

Osm týmů, které prohrály v 1. kole Světové skupiny hrálo 16.–18. září 2011 o udržení s osmi vítězi druhého kola jednotlivých 1. skupin zón. Vítězové si zajistili účast ve Světové skupině Davisova poháru 2012.

Americká zóna

1. skupina 
Nasazené týmy:
  
  

Nenasazené týmy:

Pavouk

2. skupina 

Nasazené týmy:
 
 
 
 

Nenasazené týmy:

Pavouk

3. skupina

4. skupina

Zóna Asie a Oceánie

1. skupina 
Nasazené týmy:
 
 

Nenasazené týmy:

Pavouk

2. skupina 
Nasazené týmy:
 
 
 
 

Nenasazené týmy:

Pavouk

3. skupina

4. skupina

Zóna Evropy a Afriky

1. skupina 
Nasazené týmy:
 
 
 
 

Nenasazené týmy:

Pavouk

2. skupina 
Nasazené týmy:
 
 
 
 
 
 
 
 

Nenasazené týmy:

Pavouk

3. skupina Evropa

3. skupina Afrika

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Davis Cup – oficiální stránky